

Patronymie 

 Agnès Boury, actrice et réalisatrice française ;
 Roger Boury (1925-2010), footballeur international français ;
Hugues Boury (1957-), footballeur français, fils du précédent ;
 Stéphane Boury (1968-), coureur cycliste français ;
Vincent Boury (1969-), pongiste français.

Toponymie 
 Boury-en-Vexin, commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.
 Château de Boury, situé sur la commune de Boury-en-Vexin.

Voir aussi 
 

Patronyme français